The Big Noise steht für:
 den US-amerikanischen Stummfilm The Big Noise (1928) von Allan Dwan aus dem Jahr 1928
 den britischen Film The Big Noise (1936) von Alex Bryce aus dem Jahr 1936
 den Originaltitel des Films Mr. Trent schlägt dem Alter ein Schnippchen von Frank McDonald aus dem Jahr 1936
 den Originaltitel des Films Laurel und Hardy: Der große Knall von Malcolm St. Clair aus dem Jahr 1944
 den australischen Film The Big Noise (2012) von Dominic Pelosi aus dem Jahr 2012